Первая лига 1975/1976 () — 36-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1975/1976
Албания
Албания
1975 год в Албании
1976 год в Албании